Brittiska mästerskapet 1910/1911 var den 28:e säsongen av Brittiska mästerskapet i fotboll.

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

1910 i Storbritannien
Brittiska mästerskapet i fotboll
Fotbollssäsongen 1910/1911
Sport i Derbyshire
Sportevenemang i Belfast
Sportevenemang i Liverpool
Sport i Lincolnshire
Sportevenemang i Cardiff
Sportevenemang i Glasgow